

Biografia
Figlio di Tolomeo VIII e di una concubina, salì al trono della Cirenaica alla morte del padre. Secondo la volontà di questi, Apione, che non si sposò e non ebbe figli, alla propria morte (96 a.C.) lasciò il regno in eredità alla Repubblica romana.

Altre immagini

Bibliografia 
 Hans Volkmann, "Ptolemaios (11)", Der Kleine Pauly, volume 4 (1979), p. 1221.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sovrani della dinastia tolemaica
Re di Cirene